

Sigle 
 Istituto di istruzione superiore  – tipologia di scuola secondaria di secondo grado in Italia
 Indennità integrativa speciale delle pensioni tabellari
 Internet Information Services – web server di Microsoft
 Istituto Internazionale di Statistica

Codici 
 IIS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nissan Island (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 IIS – abbreviazione di sesterzio, moneta romana